Ernesto Velasco puede referirse a:

 Ernesto H. Velasco (18??-19??), líder sindical mexicano;
 Ernesto Velasco Rodríguez (1963-), político chileno.

en:Ernesto Velasco